Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do deblové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl pár složený z Estonce Kennetha Raismy a Řeka Stefanose Tsitsipase, kteří již nebyli věkově způsobilí k účasti v juniorském turnaji.

Turnaj ovládla druhá nasazená dvojice složená z 18letého Argentince Axela Gellera a stejně starého Tchajwance Sü Jü-sia, kteří ve finále zdolali rakousko-české turnajové trojky Jurije Rodionova s Michaelem Vrbenským po setech 6–4 a 6–4. Sü tak získal druhou grandslamovou trofej z juniorské deblové soutěže, když vyhrál již lednové Australian Open 2017. Pro Gellera to bylo první takové turnajové vétězství. Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 270 bodů, finalisté pak 180 bodů.

Nasazení hráčů 
  Zsombor Piros /  Wu I-ping (2. kolo)
  Axel Geller /  Sü Jü-siou (vítězové)
  Jurij Rodionov /  Michael Vrbenský (finále)
  Rudolf Molleker /  Emil Ruusuvuori (odstoupili)
  Gianni Ross /  Thiago Seyboth Wild (1. kolo)
  Alafia Ayeni /  Trent Bryde (2. kolo)
  Marko Miladinović /  Ceng Čchun-sin (1. kolo)
  Sebastián Báez /  Juan Pablo Grassi Mazzuchi ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017
Juniorský tenis v roce 2017